Konstantinos "Kostas" Simitis (grekiska: Κωνσταντίνος Σημίτης), född 23 juni 1936 i Pireus, är en grekisk politiker. Han var jordbruksminister 1981-1985, ekonomiminister 1985-1987, utbildningsminister 1989-1990, näring- och handelsminister 1993-1995 och premiärminister 1996-2004. Han företräder det socialistiska partiet PASOK och var dess ordförande 1996-2004.

Externa länkar 

Greklands premiärministrar
Levande personer
Män
Födda 1936
Alumner från London School of Economics